Кейт Ди́ки (, род. 4 июля 1971, Ист-Килбрайд, Великобритания) — британская  театральная, телевизионная и киноактриса. Наиболее известна по роли Лизы Аррен в телесериале HBO «Игра престолов».

Ранняя жизнь и образование 
Дики родилась в Ист-Килбрайде, Шотландия, но провела детство в различных частях Шотландии (Дамфрисе и Галлоуэе, Пертшире и Эйршире), так как её семья часто переезжала. С ранних лет она обнаружила в себе увлечение актёрским мастерством, которое также поддержали родители. Происходя из рабочей семьи (её отец был фермером и садовником), в которой ни один из членов семьи прежде не имел никакого отношения к искусству, она стеснялась называть себя актрисой, так как боялась выглядеть претенциозной. Посещение театральных кружков помогло ей преодолеть неуверенность, которая появилась из-за частых смен школ, а также помогло адаптироваться к новым людям и обстановке.

После окончания школы она поступила в колледж в Керколди, чтобы получить национальный сертификат по актёрскому мастерству. В 1990 году она поступила в Королевскую академию музыки и драмы (Royal Scottish Academy of Music and Drama) и решила остаться в Глазго. Дики начала работать в театре и получила возможность выступать с лучшими театральными компаниями Шотландии (Suspect Culture, Theatre Cryptic и Raindog).

Карьера 
Дебют Кейт на телевидении состоялся в 1994 году в британском сериале «Rab C. Nesbitt», в кино – в 2006 году в триллере «Жилой комплекс «Ред Роуд», в котором актриса исполнила главную роль. Картина получила приз жюри Канского кинофестиваля, а также премию Карла Формана. Сама Кейт за участие в фильме была удостоена шотландской премии BAFTA, а также премии британского независимого кино. 

В 2010-м Дики можно было увидеть в мини-сериале «Столпы Земли» в роли Агнес, в 2012 – в научно-фантастическом фильме Ридли Скотта «Прометей» в роли медика по фамилии Форд, а в 2013 – в черной трагикомедии «Грязь» в роли Крисси, любовницы героя Джеймса Макэвоя. 

Мировая известность пришла к актрисе после утверждения её на роль Лизы Аррен в сериале «Игра престолов». В 2015 году актриса сыграла Катерину в мистической ленте «Ведьма», а в 2017 состоялась мировая премьера фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», снятого при участии Кейт. 

Она сыграла в одном эпизоде сериала «Острые козырьки» в 2019 году и в трёх в сериале «Темпл». 

В конце августа 2021 года в российский прокат выйдет фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре», в котором Дики сыграла Королеву. В фильме также снялись Дев Патель, Алисия Викандер и Джоэл Эдгертон.

Личная жизнь 
Дики живёт с дочерью Молли (род. 2004) и бойфрендом Кенни, звукооператором по профессии, в Келвинбридже, Шотландия.

Избранная фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе